Fodor Artur
 Fodor Artur (1926–2022) kürtművész
Fodor Artúr
 Fodor Artúr (1896–1944) színész, rendező, színházigazgató
 Fodor Artúr (?–) zenész, billentyűs (Credo)